Натуральне число 20
 20 рік до нашої ери
 20 рік нашої ери
 20 століття до нашої ери
 20 століття нашої ери